A Chloranthaceae trópusi és szubtrópusi elterjedésű növénycsalád, a Chloranthales rend egyetlen családja. Évelők és kis cserjék tartoznak ide.

Rendszerezésük

Korszerű rendszerezés

Az APG II (Angiosperm Phylogeny Group) osztályozása még nem ismerte el rendként, a zárvatermők rendbe be nem sorolt családjaként (Chloranthaceae) értelmezi, mely 4 nemzetséget tartalmaz. Az APG III-rendszerben és az APG IV-rendszerben már rendként szerepel. Korábban a rendet a magnoliids kláddal tekintették egy csoportnak, de a 2014-es cikkek ezt nem támogatták, így pontos helye a törzsfában még nem eldöntött.

Egy 2004-ben publikált cikk homológ DNS-darabok összehasonlítása alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Chloranthaceae család és jelenkori nemzetségei, az Ascarina, Chloranthus, Hedyosmum és Sarcandra is monofiletikusak, méghozzá a Hedyosmum vált le elsőként a közös törzsfáról, az Ascarina pedig a Sarcandra és Chloranthus alkotta klád testvércsoportja. 2016. júniusi tudásunk alapján a család négy nemzetségből áll, kapcsolataikat pedig a következő kladogram fejezi ki.

A kihalt Chloranthistemon génusz is a családba tartozik.

Hagyományos rendszerezés
A Chloranthaceae családot Cronquist a borsvirágúak (Piperales), míg Dahlgren a liliomfa-virágúak (Magnoliales) rendbe sorolja.

Tahtadzsjan viszont a Lauranae főrend egyetlen családot (Chloranthaceae) tartalmazó rendjeként (Chloranthales) értelmezi.

Jellemzők
A levelek átellenesek, fogazott szélűek. A virágok kicsik, monoszimmetrikusak, a virágtakaró (ha van) 3 lepellevélből nőtt össze, porzóból és termőből is egy van.

Nemzetségek
Ascarina – 3 faja Új-Zélandon, egy faja Madagaszkáron él (ezt egyesek Ascarinopsis néven külön nemzetségként tekintik, az APG II az Ascarina-hoz sorolja).
Chloranthus – 12 faja Kelet-Ázsiában él. A C. spicatus illatos virágaival a zöld teát ízesítik.
Hedyosmum – A család legtöbb (45) fajt tartalmazó nemzetsége. Kelet-Ázsiában egy faja él, a többi Közép- és Dél-Amerikában.
Sarcandra – Hazájuk Kelet-Ázsia.

Jegyzetek

További információk 
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

Növényrendek
Zárvatermők